Andrzej Markowski se poate referi la unul din următorii:

 Andrzej Markowski (1924-1986), muzician polonez
 Andrzej Markowski (n. 1948), lingvist polonez
 Andrzej Markowski (1959-2019), arhitect polonez
 Andrzej Markowski, reporter polonez
 Andrzej Markowski, muzician al trupei Ocean